Pycnonotus davisoni, "blekögd bulbyl", är en fågelart i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till gulstreckig bulbyl (Pycnonotus finlaysoni), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer enbart i Irrawaddydeltat i södra Burma. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Bulbyler
davisoni
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Myanmar